Зарайское — название населённых пунктов:

Россия 
 Зарайское — село в Пучежском районе Ивановской области.
 Зарайское — хутор в Максатихинском районе Тверской области.

Украина 
 Зарайское — село в Самборском районе Львовской области.

См. также 
 Зарайское викариатство